Cake & Ice Cream 2 — мікстейп американського репера Мессі Марва, другий з трилогії, виданий лейблом Siccness.net 24 лютого 2009 р. Реліз посів 39-ту сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums, 25-те місце Top Heatseekers та 12-ту позицію чарту Rap Albums. У 2012 вийшов сиквел Cake & Ice Cream 3. Станом на квітень 2009 наклад релізу становив 5222 копій.

«Talk Baseball» і «Killa» є дисами на репера, двоюрідного брата Сана Квіна, у свою чергу «Fence Hopper» — дис виконавця на Мессі Марва.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Мессі Марва